G91 ou G.91 peut faire référence à :
 Fiat G.91, un avion d'appui tactique et de reconnaissance italien ;
 Hydrocéphalie, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres